

Села 
 Ольгівка — Кіровоградська область, Новгородківський район
 Ольгівка — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Ольгівка — Харківська область, Борівський район
 Ольгівка — Херсонська область, Бериславський район
 Ольгівка — Херсонська область, Каховський район